Robert Lansing puede referirse a:
Robert Lansing (1864-1928): político estadounidense, que se desempeñó como Secretario de Estado;
Robert Lansing (1928-1994): actor estadounidense.